Nove unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Avenger:

HMS Avenger – sloop-of-war varato nel 1778 come brulotto , convertito e rinominato nel 1779 e radiato nel 1783
 – sloop-of-war da 16 cannoni, ex unità francese Vengeur catturata nel 1794, radiato nel 1802
 – sloop-of-war varato nel 1803 e naufragato lo stesso anno
 – sloop-of-war 18 cannoni varato nel 1804 e naufragato nel 1812
 – fregata varata nel 1845 e naufragata nel 1847
 – incrociatore ausiliario entrato in servizio nel 1915 e affondato nel 1917
 – portaerei di scorta della classe Avenger, varata nel 1940 e affondata nel 1942
 – Landing Ship Tank varata nel 1945 come LST 3011, rinominata nel 1947, venduta all'India nel 1949 e rinominata Magar
 – fregata della classe Type 21 varata nel 1975, venduta al Pakistan nel 1994 e rinominata PNS Tippu Sultan